

Итоговая таблица

Плей-офф 
 1 раунд
 A) Доманьяно — Кайлунго — 5:1
 B) Фольгоре/Фальчано — Либертас — 6:6 (4:3 пен.)

 2 раунд
 C) Либертас — Кайлунго — 2:2 (3 — 2 dcr) (Кайлунго выбывает)
 D) Фольгоре/Фальчано — Доманьяно — 2:1

 3 раунд
 E) Доманьяно — Либертас — 2:0 (Либертас выбывает)
 F) Тре Фиори — Фольгоре/Фальчано — 3:0

 Полуфинал
 I) Фольгоре/Фальчано — Доманьяно — 1:2

 Финал:
 L) Тре Фиори — Доманьяно — 2:0

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Сан-Марино
 Чемпионат Сан-Марино

1992/1993
Сан-Марино
1992 год в Сан-Марино
1993 год в Сан-Марино